Ури́л
 Урил — Краснолицый баклан, народное название.
 Урил — село, Архаринский район Амурской области.
 Урил — станция Дальневосточной железной дороги.
 Урил — река, левый приток Амура.